Carlisle est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme

États-Unis 
 Mont Carlisle, un volcan en Alaska ;
 Carlisle, Arkansas ;
 Carlisle, Indiana ;
 Carlisle, Iowa ;
 Carlisle, Kentucky ;
 Carlisle, Massachusetts ;
 Carlisle, ville située dans l’État de New York ;
 Carlisle, Ohio ;
 Carlisle, census-designated place située en Oklahoma ;
 Carlisle, Pennsylvanie.

Royaume-Uni 
 Carlisle, Cumbria
 La Cité de Carlisle, un district de Cumbria
 La circonscription électorale de Carlisle

Patronyme 

 Alexandra Carlisle (1886-1936), actrice anglaise ;
 Anthony Carlisle  (1768-1840), chirurgien anglais
 Belinda Carlisle (1958-), chanteuse américaine
 Bob Carlisle (1956-), chanteur chrétien américain
 Clarke Carlisle (1979-), footballeur anglais
 Cliff Carlisle (1904-1983), chanteur américain
 Daniel Carlisle (1955-), tireur sportif américain
Edith Muriel Carlisle (1922-1987), nutritionniste et médecin américaine
 James Carlisle (1937-), ancien gouverneur général d’Antigua-et-Barbuda
 John G. Carlisle (1834-1910), homme politique américain
 Kenneth Carlisle (1941-), homme politique britannique
 Kitty Carlisle (1910-2007), actrice et chanteuse américaine
 Rick Carlisle (1957-), joueur puis entraîneur américain de basket-ball
 Una Mae Carlisle (1915-1956), chanteuse et pianiste de jazz américaine

Pseudonyme 
 Mary Carlisle (1914-2018), actrice, chanteuse et danseuse américaine

Fiction 
 Carlisle, série de bande dessinée française d'Édouard Chevais-Deighton (scénario), Laurent Seigneuret (dessin) et Sandrine Cordurié (couleurs), éd. Bamboo Édition, coll. Grand Angle, débutée en 2013

Patronyme anglais